Департамент Сан-Карлос  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мендоса.

Территория — 11578 км². Население — 32631 человек. Плотность населения — 2,80 чел./км².

Административный центр — Вилья-Сан-Карлос.

География 
Департамент расположен на западе провинции Мендоса.

Департамент граничит:
на севере — с департаментами Тунуян, Ривадавия
на востоке — с департаментом Санта-Роса
на юге — с департаментом Сан-Рафаэль
на западе — с Чили

Административное деление 

Департамент состоит из 5 дистриктов:

Чилесито
Эухенио-Бустос
Ла-Консульта
Паредитас
Сан-Карлос

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мендоса